

Geografia
Gonella frazione di Antignano, comune di San Martino Alfieri, provincia di Asti

Persone 
Franca Gonella (1952) – attrice e produttrice cinematografica italiana
Giovanni Gonella (1804-1854) – compositore italiano
Giuseppe Gonella (1900-1978) – politico italiano
Gonella degli Antelminelli (XIII secolo) – poeta italiano
Guido Gonella (1905-1982) – giornalista, politico e accademico italiano
Juan Martín Gonella, noto semplicemente come Juan Gonella (1996) – calciatore uruguaiano
Matteo Eustachio Gonella (1811-1870) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Osvaldo Gonella (1967-2021) – hockeista su pista e allenatore di hockey su pista argentino
Pier Gonella,propr. Pierangelo Gonella (1977) – chitarrista italiano
Pietro Gonella (1943) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Sergio Gonella (1933-2018) – arbitro di calcio e dirigente arbitrale italiano
Simona Gonella (1967) – regista teatrale italiana

Altro 
Ritratto del Buffone Gonella dipinto su tavola attribuito a Jean Fouquet
Rifugio Francesco Gonella o del Dôme  – rifugio nel gruppo del Bianco